Gardar bzw. Garðar bezeichnet:
 einen ehemaligen Bischofssitz auf Grönland, siehe Grænlendingar #Garðar
 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Gardar